Чапа́євський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Ілійського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Чапаєво.

Населення — 7307 осіб (2009; 4705 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Ілійського району